Lindön kan syfta på:

 Lindön (fartyg) – ett fartyg i trafik på Göta kanal
 Lindön II – ett fartyg byggt 1921
 Lindön, Strängnäs kommun – en ö i Mälaren

Se även
 Lindön (naturreservat) – flera naturreservat